Pira — fogueira onde se queimam cadáveres
Pira (Catalunha) — município da Espanha
Pira (distrito) — do Peru, província de Huaraz, departamento de Ancash
Sarcoptes scabiei - aracnídeo

Ver também 
Pirá — espécie de peixe (Malacanthus plumieri)

Desambiguações de topônimos